Encoder (in lingua inglese codificatore che trasforma in codice) può riferirsi a:

Elettronica 
 Encoder audio
 Encoder video
 Encoder semplice
 Encoder prioritario
 Encoder 8b/10b

Meccatronica 
 Encoder di posizione
 Encoder angolare – trasduttore di posizione angolare
 Encoder lineare – trasduttore di posizione lineare
 Encoder assoluto
 Encoder incrementale
 Encoder d'altitudine

Informatica 
 Compressione dei dati – codificazione di dati, vedi codec

Pagine correlate 
Decoder